

Населені пункти та їхні частини

 Ґлембоке — село в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Ґлембоке — село в гміні Усцимув Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Ґлембоке — село в гміні Північна-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Глибоке (Ґлембоке) — село в гміні Риманів Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґлембоке — село в гміні Кішково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Ґлембоке — село в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ґлембоке — село в гміні Каліш-Поморський Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґлембоке — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Ґлембоке — частина села Костева (Коштова) в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґлембоке — частина села Конколювка в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґлембоке — частина села Златна в гміні Уйсоли Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ґлембоке — частина села Рицерка-Дольна в гміні Райча Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ґлембоке — колонія в гміні М'єндзижеч Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Ґлембоке — осада в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлембоке — осада в гміні Битниця Кросненського повіту Любуського воєводства
 Ґлембоке — лісова осада в гміні Тшцинсько-Здруй Грифінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки